dzielnica miasta Dačice
dzielnica miasta Sedlčany

Zobacz też:
 Hradištko, Hradíšťko